Gråön kan syfta på följande platser:

Finland 

 Gråön, Raseborg, 
 Gråön, Hangö,

Se även
Gråörarna

Robotskapade Finlandförgreningar
Robotskapade Svalbard och Jan Mayenförgreningar